Хóрхе Áнхель Ливрáга Ри́цци (; среди последователей распространён акроним ХАЛ; 3 сентября 1930, Буэнос-Айрес, Аргентина — 7 октября 1991, Мадрид, Испания) — аргентинский писатель, основатель международной некоммерческой организации «Новый Акрополь».

Биография 

Родился 3 сентября 1930 года в Буэнос-Айресе. Его родители — мать Виктория Рицци () и отец Анхель Ливрага ( — были потомками итальянских эмигрантов (родители отца из Ливорно, а матери из центральных районов Лигурии) приехавших в Аргентину в конце XIX века. Благодаря этому Ливрага в 1975 году смог получить итальянское гражданство.

Был харизматичным теософом, испытав влияние теософии Е. П. Блаватской (считал себя её учеником) и её последователей Чуруппумулладжа Джинараджадаса и  . В 1956 году Х. А. Ливрага основывает журнал «Теософские исследования» (), в котором освещает произведения Е. П. Блаватской.  

В 1957 году по указанию Нилаканты Шри Рама Ливрага, вместе со своей женой Адой Долорес Альбрехт, основывает международную некоммерческую организацию «Новый Акрополь». В 1981 году из-за накопившихся противоречий супруги развелись, Альбрехт вместе с частью своих сторонников покинула «Новый Акрополь» и создала новую организацию под названием «Ассоциация Хастинапура» ().

В сентябре 1991 года с целью (по утверждению корреспондента «Вечерней Москвы» О. Хорьковой) «окрестить пребывающую во младенчестве российскую школу "Новый Акрополь", прочитать несколько публичных лекций» приезжал в Москву и провёл пресс-конференцию.

Умер 7 октября 1991 года в Мадриде от приступа.

Бывший национальный командующий «Нового Акрополя» в Египте и Италии Мигель Мартинес отмечает, что внешне Ливрага был человеком высокого роста и плотного телосложения, имел глаза изумрудно-зелёного цвета и светлые волосы, которые носил в виде причёски «ёжик», и усы щёточкой. Также Мартинес указывал, что его ежедневный рацион составляли копчёная ветчина и полента, из алкогольных напитков любил употреблять ликёр и вино. 

Улица в Дивинополисе (Бразилия) носит имя Хорхе Анхеля Ливраги с 2003 года.

Открытая в 2005 библиотека Национального института культуры Панамы была названа именем Хорхе Анхеля Ливраги.

Сочинения 

 ”Lotos”: 1952
 ”Introducción a la Teosofía”: Buenos Aires, Ed. Oreus, 1960
 ”Ankor el Discípulo”: Madrid, Edit. Cunillera, 1972, ISBN 978-84-230-0017-3.
 ”El alquimista: tras la imagen de Giordano Bruno”: Madrid, Edit. Cunillera, 1ª ed. 1974 ISBN 84-230-0041-9.
 ”Manual de primer curso”: Madrid, Ed. Nueva Acrópolis, 1976, ISBN 84-300-0173-5.
 ”Simbología Teológica”: 1976.
 ”Fundamentos del ideal acropolitano”: Madrid, Editorial Nueva Acrópolis, 1982
 ”El teatro mistérico en Grecia. I La Tragedia”: Madrid, Ed. Nueva Acrópolis, 1987 ISBN 84-85982-28-2.
 ”Möassy, el perro”: Madrid, Ed. Nueva Acrópolis, 1990
 ”Tebas”: Madrid, Ed. Nueva Acrópolis, 1990, ISBN 84-85982-26-6.
 ”Los Espíritus Elementales de la Naturaleza”: Barcelona, Ed. Nueva Acrópolis, 1995, ISBN 84-85982-19-3.
 ”El ideal político”
 ”Cartas a Delia y Fernando”: Madrid, Ed. Nueva Acrópolis, 1981, ISBN 84-300-4075-7
 ”Los mitos del siglo XX”: 1982
 ”Pensamientos”: Madrid, Ed. Nueva Acrópolis, 1982, ISBN 84-85982-02-9 (recopilación de citas).
 ”Magia, Religión y Ciencia para el tercer milenio” (conferencias, volúmenes I a VI): Madrid, Ed. Nueva Acrópolis, 1982-2010.
 ”Peligros del racismo”: Madrid, Ed. Nueva Acrópolis, 1997
 ”Psicología”.

Переводы на русский язык 

 Фивы / Пер. с исп. Е. Сикирич, А. Ковалёв. — М.: Новый Акрополь, 1995. — 158 с.  (Библиотека "Нового Акрополя"). ISBN 5-85738-003-0
 Сокровенный смысл жизни: Сборник / Хорхе Анхель Ливрага, Делия Стейнберг Гусман; Пер. с исп.: Е. Сикирич и др. — 2-е изд. — М. : Новый Акрополь, 2004. — 408 с. ISBN 5-901650-04-2, 2005. ISBN 5-901650-11-5.
 Введение в мудрость Востока : пер. с исп. — 2-е изд., испр. — М. : Новый Акрополь, 2005. — 160 с.  ISBN 5-901650-09-3
 Анкор-ученик: роман: пер. с исп. — М. : Новый Акрополь, 2006. — 332 с.  (Сокровенная история Атлантиды). ISBN 5-901650-27-1
 Таинственное искусство побеждать. — М. : Новый Акрополь, 2007. — 29 с. (Библиотека "Нового Акрополя"). ISBN 978-5-901650-24-0
 Предопределённость, или Свобода выбора? — М. : Новый Акрополь, 2007. — 18 с. (Библиотека "Нового Акрополя"). ISBN 978-5-901650-32-5
 Элементалы — духи природы = Los espiritus elementales de la naturaleza : пер. с исп. — 2-е изд., пересмотр. — М.: Новый Акрополь, 2008. — 153 с. ISBN 978-5-901650-37-0

Примечания 
 уточнения

 сноски

Литература 

 
  ()

Ссылки 
 Сайт, посвященный Хорхе Анхелю Ливраге
  Хорхе Анхель Ливрага. Статьи

Философы Аргентины
Философы Испании
Философы XX века
Новый Акрополь
Теософы